Bomplandiella är ett släkte av svampar. Bomplandiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bomplandiella